Сухи Дол има више значења:
 Сухи Дол (Сурдулица), насеље у општини Сурдулица, Србија
 Сухи Дол (Травник), насеље у општини Травник, Босна и Херцеговина

Види још  
 Суви Дол, насеље града Врања, Србија